Yana est une langue isolée parlée dans le nord de la Californie (le yana), un concept bouddhiste (le yâna) mais aussi le prénom d'origine slave de :
 Yana (Pamella Guard) (née le ), une chanteuse et actrice anglaise.
 Yana Toom (née le ), une femme politique estonienne.
 Yana Klochkova (née le ), une nageuse ukrainienne.
 Yana Stadnik (née le , une lutteuse libre ukrainienne.
 Yana Zvereva (née le , une escrimeuse russe.
 Yana De Leeuw (née le ), une joueuse de volley-ball belge.
 Yana Borodina (née le ), une athlète russe, spécialiste du triple saut.
 Yana Lukonina (née le ), une gymnaste rythmique russe.
 Yana Egorian (née le ), une escrimeuse russe, spécialiste du sabre.

Toponyme 

 Yana, site préhistorique du nord-est de la Sibérie, en Russie.

Yanna 
 Yánna Angelopoúlou-Daskaláki (née en 1955), une femme politique grecque.
 Yanna McIntosh (née en 1970), une actrice canadienne.
 Yanna Rivoalen (née en 1989), une joueuse française de rugby à XV.

Homonymie de prénom